Cet article présente les résultats détaillés des élections parlementaires italiennes de 2022 à la Chambre des députés, la chambre basse du Parlement italien.

 Lien vers les résultats au Sénat de la République

Résultats nationaux

Résultats par listes

Zones de votes calculées séparément

Vallée d'Aoste 

La Vallée d'Aoste élit un seul député au scrutin majoritaire à un tour.

La coalition Vallée d'Aoste reprend la circonscription, après l'avoir perdue au mains du Mouvement 5 étoiles lors du dernier scrutin.

Italiens de l'étranger

Par répartitions

Europe

Amérique du Sud

Amérique du Nord et centrale

Afrique, Asie, Océanie et Antarctique 

Cette section n'envoie qu'un seul député, celui-ci est donc de facto élu au scrutin majoritaire à un tour.

Résultats par régions

Répartition des sièges 
À la suite du Référendum constitutionnel italien de 2020, les électeurs italiens ont voté pour la réduction du nombre de leur parlementaires. La Chambre des députés voit, pour sa part, son nombre de députés réduit de 630 à 400. Même si le mode de scrutin actuel (Rosatellum bis) est préservé, cela entraîne donc une réduction du nombre de ses composantes (collèges plurinominaux, sièges de liste et circonscriptions plurinominales...)

Ci-dessous se trouve cette nouvelle répartition, comparée à la précédente.

Résumé

Par partis

Par coalitions

Piémont

Première circonscription

Par collèges plurinominaux

Collège 1

Collège 2

Par circonscriptions uninominales

Collège 1

Collège 2

Deuxième circonscription

Par collèges plurinominaux

Collège 1

Collège 2

Par circonscriptions uninominales

Collège 1

Collège 2

Lombardie

Première circonscription

Par collèges plurinominaux

Collège 1

Collège 2

Par circonscriptions uninominales

Collège 1

Collège 2

Deuxième circonscription

Par collèges plurinominaux

Collège 1

Collège 2

Par circonscriptions uninominales

Collège 1

Collège 2

Troisième circonscription

Par collèges plurinominaux

Collège 1

Collège 2

Par circonscriptions uninominales

Collège 1

Collège 2

Quatrième circonscription

Par circonscriptions uninominales

Trentin-Haut-Adige

Par subdivisions

Par circonscriptions uninominales

Vénétie

Première circonscription

Par circonscriptions uninominales

Deuxième circonscription

Par collèges plurinominaux

Collège 1

Collège 2

Collège 3

Par circonscriptions uninominales

Collège 1

Collège 2

Collège 3

Frioul-Vénétie Julienne

Par subdivisions

Par circonscriptions uninominales

Ligurie

Par subdivisions

Par circonscriptions uninominales

Émilie-Romagne

Par subdivisions

Par collèges plurinominaux

Collège 1

Collège 2

Collège 3

Par circonscriptions uninominales

Collège 1

Collège 2

Collège 3

Toscane

Par subdivisions

Par collèges plurinominaux

Collège 1

Collège 2

Collège 3

Par circonscriptions uninominales

Collège 1

Collège 2

Collège 3

Ombrie

Par subdivisions

Par circonscriptions uninominales

Marches

Par subdivisions

Par circonscriptions uninominales

Latium

Première circonscription

Par collèges plurinominaux

Collège 1

Collège 2

Collège 3

Par circonscriptions uninominales

Collège 1

Collège 2

Collège 3

Deuxième circonscription

Par collèges plurinominaux

Collège 1

Collège 2

Par circonscriptions uninominales

Collège 1

Collège 2

Abruzzes

Par subdivisions

Par circonscriptions uninominales

Molise

Par subdivisions

Campanie

Première circonscription

Par collèges plurinominaux

Collège 1

Collège 2

Par circonscriptions uninominales

Collège 1

Collège 2

Deuxième circonscription

Par collèges plurinominaux

Collège 1

Collège 2

Par circonscriptions uninominales

Collège 1

Collège 2

Pouilles

Par subdivisions

Par collèges plurinominaux

Collège 1

Collège 2

Collège 3

Collège 4

Par circonscriptions uninominales

Collège 1

Collège 2

Collège 3

Collège 4

Basilicate

Par subdivisions

Calabre

Par subdivisions

Par circonscriptions uninominales

Sicile

Première circonscription

Par collèges plurinominaux

Collège 1

Collège 2

Par circonscriptions uninominales

Collège 1

Collège 2

Deuxième circonscription

Par collèges plurinominaux

Collège 1

Collège 2

Collège 3

Par circonscriptions uninominales

Collège 1

Collège 2

Collège 3

Sardaigne

Par subdivisions

Par circonscriptions uninominales

Voir aussi 
 Résultats détaillés des élections parlementaires italiennes de 2022 (Sénat de la République)
 Élections générales italiennes de 2022

Notes et références

Notes

Références 

2022
Italie